Шамкирский район () — административная единица на западе Азербайджана. Административный центр — город Шамкир. Территория района — 1 656.8 км².

География 
Северную часть района занимает Джейранчёльская степь, центральная часть располагается на Гянджа-Казахской равнине, на юге территория заходит в отроги Малого Кавказа. Крупные реки: Кура, Дзегамчай, Шамкирчай, Чахир. На Куре расположено Шамкирское водохранилище, вдоль её берегов протянулись тугайные леса.

Название 
Прежнее название — Шамхорский район.

История 
8 августа 1930 года образован Шамхорский район в составе Азербайджанской ССР c центром в Шамхоре. В 1991 году название района изменено на Шамкирский.

Административное деление 
В состав района входят 1 город (Шамкир), 7 посёлков городского типа (, Далляр, Заям, Кюр, , , Чинарлы) и 61 село: , , , , , , , , Байрамлы, , , , , Гараджамирли, , , , , , , , Гюнешли, , Делляр-Джирдахан, , , , Дуярли, , , , , , Заям-Джирдахан, Ирмашлы, , , Кечили, , Махмудлу, , , Мискинли, , , , , Татарлы, , , , , Чайкенд , , Чанлибель, , , Шиштепе, , .

Население 
На 1 января 2021 года численность населения составляет 220 652 человек. Плотность населения — 133 чел./км2. 34,7 % населения — городское, 65,3 % — сельское.. 
50,42 % населения составляют женщины, 49,58 % — мужчины. В районе расселены 12 240 беженцев и 1897 вынужденных переселенцев.

Образование 
В районе имеются 53 дошкольных детских центра, 79 общеобразовательных школ, 1 техническая средняя образовательная школа. На 2007—2008 учебный год в общеобразовательных школах обучались 35 488 учеников.

9 июля 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении средней школе Шамкирского района, где учился уроженец Шамкирского района  Фарман Салманов, его имени.

С 1966 года действует Шамкирский профессиональный лицей.

Экономика 

Район относится к Газах-Товузскому экономическому району. Район является одним из самых крупных аграрных районов Азербайджана. Основу экономики района составляет сельское хозяйство. 

Распространенной отраслью сельского хозяйства является виноградарство. В экономике также важное место занимают животноводство, птицеводство и шелководство. В районе имеются сельскохозяйственное машиностроение, учреждения по переработке винограда, комбинат строительных материалов. Действует Шамкирская птицефабрика, производящая 300 тыс. шт. яиц в день, хлебозавод, производящий ежедневно 55 тон хлебобулочных изделий.

Основными сельскохозяйственными растениями являются пшеница, кукуруза, виноград, лук, капуста, помидоры, огурцы, баклажан, картофель.

В июле 2006 года создано ООО «Шамкирское региональное энергоснабжение». Оно является центральным управленческим органом электрораспределительной сети пяти районов — Шамкир, Газах, Акстафа, Товуз и Гедабек.

Действует Шамкирский винный завод, основа которого была заложена в 1860—1896 годах немецкими виноделами братьями Форер. Вино хранится в дубовых бочках возрастом более 1 века.

В районе действуют 23 промышленных предприятия. 87 индивидуальных предпринимателей занимается производственной деятельностью.

Здравоохранение 
С 1985 года действует Шамкирская центральная районная больница. В районе действуют 4 городские больницы, 3 поселковые, 4 сельские больницы. На 2020 год в районе 322 врача, 1 091 средний медицинский работник.

Культура 
Действуют дома культуры, центр молодёжи, центр Гейдара Алиева, 73 библиотеки, 3 музея, в том числе историко-краеведческий музей.
Краеведческий музей открыт в 1971 году. В Музее содержится 6 146 экспонатов. Из них в залах выставлены 350. Экспонаты относятся к периоду бронзового века, 18. 19 векам. Действует музей под открытым небом.

Спорт 
Действует Шамкирский олимпийский спортивный комплекс. Действуют детская спортивно-шахматная школа.

Достопримечательности 

Возле села Чапарлы находится христианский храм V века.

Отображая немецкую историю Шамкира в городе на улице С. Вургуна, 159  отреставрирована и открыта немецкая кирха. Спонсором Алиевым Юсифом на базе его частного дома, ранее бывшего дома пастора, открыт Центр Немецкого наследия, два музея.

В 1934 году в Шамхорский и Кедабекский районы институтом истории Азербайджанской ССР снаряжена научная-исследовательская экспедиция, в состав которой кроме сотрудников сектора истории и материальной культуры АзФАНа, вошли профессор архитектуры В. С. Саркисов и представитель АрмФАН профессор С. В. Тер-Аветисян. Во время экспедиции обнаружено и записано большое количество армянских надписей XV—XVII веков. Армянские надписи были написаны на грабаре и были сняты со строительных камней, памятников архитектуры, могильных плит и других исторических объектов. Было описано и обмеренно более 10 архитектурных сооружений.

К современным архитектурным памятникам относятся:
- Комплекс Победы, сооруженный в 1975 году в городе Шамкире
- мечеть, построенная в том же веке в деревне Дуярли
- Комплекс Победы, сооруженный в 1980 году в поселке Чинарлы
- памятники «Кровавому январю», возведенные в 1990-х годах в Шамкирском городе в Сарханском и Нахирчинском частях
- бюст Алиага Шихлинскому, возведенный в 1991 году в городе
- памятник Мартовским событиям 

В 2019 году по распоряжению президента Азербайджана историческая территория Шамкирского района «Древний город Шамкир» объявлена Государственным историко-культурным заповедником.

Политическое устройство 
Главы исполнительной власти:
 Мамедов Б. А. — до 11 августа 1993.
 Асланов, Аслан Али оглы — с 11 августа 1993 по 11 апреля 2005.
 Веисов, Назим Вейс оглы — с 11 апреля 2005 по 8 октября 2014.
 Мамедов, Алимпаша Адиль оглы — с 8 октября 2014 по 27 апреля 2021.

Примечания

Ссылки 
 Исполнительная власть Шамкирского района Официальный сайт 
 Сайт города Шамкир 
 Шамхорский район (1970 г.) 

 
Появились в 1930 году в Азербайджане